СРФ:

 Субъекты Российской Федерации
 Соматолиберин
 Соматотропин-рилизинг-фактор